Sittvagn kan avse:
 Sittvagn - en vagn där barnet är så stort nog att det kan sitta, se barnvagn
Sittvagn (järnväg) - en typ av personvagn för passagerartrafik på järnväg